"ENSA Maroc" est un réseau des Écoles Nationales des Sciences Appliquées (ENSA) du Maroc. 

-Il  constitue le plus grand réseau des Écoles d'Ingénieurs du Maroc. En effet, ce réseau comprend 11 ENSA à travers le Royaume : Agadir, Al Hoceima, El Jadida, Fès, Kenitra, Khouribga, Marrakech, Oujda, Safi, Tanger et Tétouan. Le Forum ENSA Maroc, organisé par les élèves ingénieurs de l'ENSA d'Agadir, constitue une première rencontre de haut niveau entre élèves ingénieurs, enseignants chercheurs et cadres administratifs du réseau des Écoles Nationales des Sciences Appliquées à travers le Royaume.Site officiel

Réseau d'écoles d'ingénieurs